Alawerdi – miasto w północnej Armenii, nad rzeką Debed
 Alawerdi – monastyr w Kachetii, położony 20 km od Telawi we wschodniej Gruzji.